Кади́м Ро́джерс (; ) — ангильский футболист, нападающий клуба «Кикс Юнайтед». Выступал за сборную Ангильи.

Клубная карьера 
Выступает на родине за многократного чемпиона Ангильи — «Кикс Юнайтед».

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Ангильи. С осени 2019 года привлекается к играм национальной сборной. В заявку впервые попал 6 сентября на игру Лиги наций КОНКАКАФ с Гватемалой. Встреча завершилась поражением 0:10, а Роджерс на поле не появился. Дебют в сборной состоялся 10 ноября в товарищеской игре с Тринидадом и Тобаго. Роджерс вышел в стартовом составе и был заменён на 50-й минуте при счёте 0:11. Игра в итоге завершилась самым крупным поражением в истории сборной Ангильи 0:15.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого:1 матч и 0 голов; 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Ангильи
Игроки сборной Ангильи по футболу